Chinese Volleyball League 2001-2002 – torneo di pallavolo femminile
 Chinese Volleyball League 2001-2002 – torneo di pallavolo maschile